Ostende puede referirse a:
 Ostende, una ciudad de Bélgica;
 Ostende, localidad de la Argentina;
 Manifiesto de Ostende, documento de 1854 en que una serie de diplomáticos de EE. UU. proponían a España la compra de Cuba o su anexión.
 Pacto de Ostende, pacto de 1866 entre varios grupos opositores a Isabel II;
 Sitio de Ostende (1601-1604), asedio español a la ciudad de Ostende, Bélgica;
 Compañía de Ostende, una empresa privada creada en 1717 para la comercialización con las regiones de las Indias Orientales.
 K.V. Oostende, equipo de fútbol de la liga belga.

Otros 
 Playa de Ostende